TRD steht für:
 Flughafen Trondheim in Norwegen (IATA-Code)
 Technische Regeln für Dampfkessel, im deutschen Arbeits- und Gesundheitsschutz
 Tendência de Reflexão Democrática, angolanische Partei
 technical requirements document, engl. Dokument über technische Anforderungen
 Tiendas de Recuperacion de Divisas, kubanische Supermarktkette unter der Leitung der Streitkräfte
 Transition Radiation Detector, englisch für „Übergangsstrahlungsdetektor“, ein Teilchendetektor

trd steht für:
 Turi (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Munda-Sprachen in Indien

TRD